Демис Хассабис (; родился 27 июля 1976 года)  — британский исследователь искусственного интеллекта, нейробиолог, разработчик компьютерных игр, игрок мирового класса в шахматы.

Член Королевской инженерной академии Великобритании (2017), Лондонского королевского общества (2018). 
Лауреат премии Дэна Дэвида (2020).

Детство 
Демис родился и вырос в Северном Лондоне, в семье грека-киприота и мамы-китаянки из Сингапура. Играя в детстве в шахматы, Хасабис был шахматным вундеркиндом, в возрасте 13 лет имел рейтинг Эло в 2300 пунктов, занимая пятое место в мире среди юношей до 14 лет, возглавлял многие английские юношеские шахматные команды.

Карьера

Lionhead 
После окончания Кембриджа Демис некоторое время работал в студии Lionhead. В частности был ведущим программистом по созданию игрового искусственного интеллекта для игры Black & White.

Elixir Studios 
В 1998 году Хасабис покинул Lionhead и основал кампанию Elixir Studios, независимый лондонский разработчик компьютерных игр. Демис был исполнительным дизайнером таких игр как Republic: The Revolution и Evil Genius.

Когнитивная нейробиология 
Он получил докторскую степень в области когнитивной нейробиологии в Университетском колледже Лондона, в своей работе он для новых алгоритмов ИИ черпал вдохновение в человеческом мозге.
Работая в области исследования механизмов работы памяти и амнезии, был соавтором нескольких важных научных статей, опубликованных в таких авторитетных научных журналах как Nature, Science, Neuron и PNAS.

DeepMind 

В 2010 году Хасабис основал кампанию по исследованию искусственного интеллекта DeepMind. В 2014 году Google купил DeepMind за 400 миллионов фунтов стерлингов, хотя компания остается независимым юридическим лицом с офисом в Лондоне. Компания DeepMind, с момента приобретения её Google, под руководством Хассабиса добилась ряда значительных достижений в области создания самообучающихся нейронных сетей, самыми известными из которых являются AlphaGo, AlphaZero и AlphaStar.

Отмечен  Лондонского королевского общества (2014).
 Премия Уайли (2022)
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Куинз-колледжа (Кембридж)
Исследователи искусственного интеллекта
Шахматисты Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Члены Королевской инженерной академии Великобритании
Лауреаты премии Дэна Дэвида